Nikolai Borissowitsch Delone ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Borissowitsch Delone (Physiker, 1856) (1856–1931), russisch-sowjetischer Physiker und Mathematiker 
 Nikolai Borissowitsch Delone (Physiker, 1926) (1926–2008), sowjetisch-russischer Physiker